Chikan steht für:
 eine Form der sexuellen Belästigung in Japan, siehe Chikan
 Chikan (Zhanjiang), der Stadtbezirk Chikan (赤坎区) der bezirksfreien Stadt Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chikan (Kaiping), die Großgemeinde Chikan (赤崁鎮 / 赤坎镇) der kreisfreien Stadt Kaiping in der chinesischen Provinz Guangdong

Chikán ist der Familienname von:
 Attila Chikán (* 1944), ungarischer Wirtschaftswissenschaftler